een slag met een zweep
 Zweepslag (letsel)
 Zweep (muziekinstrument)
 een motief gebruikt in de jugendstil
 Zweepslagen (lijfstraf), ookwel ranselen of geselen genoemd.